Toponimul Palota se poate referi la:
 Palota, Bihor, sat din județul Bihor, România
 Palota, Medzilaborce, comună din Districtul Medzilaborce, Slovacia